1-й чемпіонат України з футболу серед дублерів проходив з липня 2004 року по травень 2005 року. Чемпіоном стала команда дублерів київського «Динамо», вилетіли з турніру «Оболонь» (Київ) та «Борисфен» (Бориспіль).

Учасники 
У турнірі взяли участь 16 команд-дублів:

Таблиця

Примітки 
 Матч «Ворскла» — «Металург» Запоріжжя не відбувся через непідготовленість поля. Команді «Ворскла» зараховано поразку.
 Матч «Металург» Донецьк — «Металіст» (2:1) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Металургу» зараховано поразку.
 Матч «Дніпро» — «Таврія» (5:0) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Дніпру» зараховано поразку.
 Матч «Волинь» — «Ворскла» (0:2) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Ворсклі» зараховано поразку.
 Матч «Таврія» — «Закарпаття» не відбувся через неявку «Закарпаття». Їм зараховано поразку.
 Матч «Борисфен» — «Ворскла» не відбувся через непідготовленість поля. Команді «Борисфен» зараховано поразку.
 Матч «Закарпаття» — «Кривбас» не відбувся через неявку «Кривбасу». Гостям зараховано поразку.
 Матч «Закарпаття» — «Шахтар» не відбувся через неявку «Шахтаря». Гостям зараховано поразку.
 Матч «Арсенал» — «Металург» Донецьк (2:1) анульований через участь у матчі футболіста, у якого закінчився контракт з клубом (Тиченко). «Арсеналу» зараховано поразку.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на офіційному сайті ФФУ
 Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва
 Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: друга ліга
 Кубок України з футболу 2004—2005

Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2004 у футболі
2005 у футболі
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті